|
De naam Californië of California heeft meestal betrekking op de staat Californië in de Verenigde Staten. Ook in Mexico zijn er verschillende staten met de naam California. Daarnaast zijn er verschillende plaatsen met de Californië of California in verschillende landen.

De staat Californië in de VS.

Etymologie 
Over de herkomst van de naam bestaat veel onduidelijkheid. De eerste maal dat 'California' werd gebruikt was in het Roelantslied, een 11e-eeuws episch gedicht uit Bretagne nog voor de Europese ontdekking van Amerika. Zie hier voor een uitgebreide Engelse analyse van de etymologie.
|}
Californië of California (Engels en Spaans) kunnen betrekking hebben op:
 een staat van de Verenigde Staten, zie Californië
Alta California, de voormalige naam van wat nu de Amerikaanse staat Californië is. Opper-Californië was eigendom van achtereenvolgens Spanje en Mexico.
 een Mexicaans schiereiland, zie Neder-Californië (schiereiland)
 een Mexicaanse staat in het noorden van dit schiereiland, zie Baja California (staat)
 een Mexicaanse staat in het zuiden van dit schiereiland, zie Baja California Sur
 Californië als eiland, een fout die 150 jaar lang op kaarten is getekend

Plaatsnamen
diverse plaatsen in Nederland
Californië (Maasdriel),  een buurtschap in de gemeente Maasdriel
Californië (Horst aan de Maas), een buurtschap in de gemeente Horst aan de Maas 
 diverse steden in de VS
California City in Californië
California (Kentucky) in Kentucky
California (Maine) in Maine
California (Maryland) in Maryland
California (Michigan) in Michigan
California (Missouri) in Missouri
California (North Carolina) in North Carolina
California (Ohio) in Ohio
California (Pennsylvania) in Pennsylvania
diverse steden in het Verenigd Koninkrijk
California (Buckinghamshire) in Buckinghamshire
California (Norfolk) in Norfolk
diverse steden in Canada
in New Brunswick
California (New Brunswick)
Lower California
in Ontario
California (Lanark County) in Lanark County
California (Leeds and Grenville County) in Leeds and Grenville County
In Brazilië
Califórnia
In Colombia
California (Santander)
In El Salvador
California (El Salvador)

Films
 California (1927), een film van W.S. Van Dyke
 California (1947), een film van John Farrow
 California (1977), een film van Michele Lupo 
 California (1996), een film van Abel Ferrara

Overig 
 California (band)
 California (Clouseau), een single van de Belgische band Clouseau
 California (Mountain View), een Amerikaans motorfietsenmerk
 California (San Francisco), een Amerikaans motorfietsenmerk
 California (soep), een Nederlandse voormalige fabrikant van soepen, later overgenomen door Zwanenberg Organon, sinds 1999 onderdeel van Struik